Алексе́й Бори́сович Са́льников (род. 7 августа 1978, Тарту, ЭССР) — российский писатель и поэт. Лауреат премии Национальный бестселлер (2018).

Биография 

Родился в 1978 году в Тарту (Эстония). 

С 1984 года живёт на Урале: сначала в посёлке Горноуральский Свердловской области, затем в Нижнем Тагиле, с 2005 года в Екатеринбурге. Окончил два курса сельскохозяйственной академии, проучился один семестр у Юрия Казарина на факультете литературного творчества Екатеринбургского театрального института. Ученик поэта и педагога Евгения Туренко — организатора нижнетагильской литературной жизни.

Дебютировал как поэт. Публиковался в «Литературной газете», журналах «Уральская новь», «Воздух», «Урал», альманахе «Вавилон», выпусках антологии «Современная уральская поэзия». Как отмечал Василий Чепелев, именно опыт Сальникова-поэта лежит в основе последующего успеха Сальникова-прозаика.

Всероссийскую известность получил с выходом романа «Петровы в гриппе и вокруг него», удостоенного приза критического жюри литературной премии НОС.

Пишет Сальников как, пожалуй, никто другой сегодня, а именно — свежо, как первый день творения. На каждом шагу он выбивает у читателя почву из-под ног, расшатывает натренированный многолетним чтением «нормальных» книг вестибулярный аппарат. Все случайные знаки, встреченные гриппующими Петровыми в их болезненном полубреду, собираются в стройную конструкцию без единой лишней детали. Из всех щелей начинает сочиться * такая развеселая хтонь и инфернальная жуть, что Мамлеев с Горчевым дружно  пускаются в пляс, а Гоголь с Булгаковым аплодируют.

Библиография 
 Антология современной уральской поэзии (1997—2003 гг.)
 Стихотворения. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2004. — Серия Ex versibus.
 Людилошади. Книга стихов. Нижний Тагил: Объединение «Союз», 2006. — Серия Контрабанда.
Дневник снеговика. Книга стихов. NY: Ailuros Publishing, 2013.
Кот, лошадь, трамвай, медведь. М.: Livebook, 2019. 

Романы

 «Нижний Тагил. Роман в четырёх частях». Части 1, 2. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2011.
 «Отдел». Журнальный вариант — «Волга», № 7–8, 2015. Книжный — М.: LiveBook, 2018.
 «Петровы в гриппе и вокруг него». Журнальный вариант — «Волга», № 5–6, 2016. Книжный — М.: Редакция Елены Шубиной, 2017.
 «Опосредованно». Журнальный вариант — «Волга», № 9–10, 2018. Книжный — М.: Редакция Елены Шубиной, 2019.
 «Оккульттрегер» — М.: Редакция Елены Шубиной, 2022.

Премии 
 2005 — Литературренген (главная номинация)
 2018 — НОС (Приз критического сообщества, «Петровы в гриппе и вокруг него»)
 2018 — Национальный бестселлер (Роман, «Петровы в гриппе и вокруг него»)

Адаптации 
В 2019 г. режиссёр Кирилл Серебренников снял по роману Сальникова фильм «Петровы в гриппе». Также по мотивам романа поставлены спектакли:
 в Центре современной драматургии (г. Екатеринбург), режиссёр Антон Бутаков, премьера 15 ноября 2019 г.;
 в Гоголь-центре (г. Москва), режиссёр Антон Фёдоров, премьера 17 января 2020 г.

Примечания

Ссылки 
 
Встреча с Алексеем Сальниковым в Некрасовке. Встречу провела журналист и литературный критик Анна Наринская, Алексей Иванов

Писатели России
Поэты России
Лауреаты премии «Национальный бестселлер»
Лауреаты премии НОС
Писатели Екатеринбурга
Писатели Нижнего Тагила